La nazionale di pallavolo femminile dell'Unione Sovietica è stata una squadra europea, attiva fino al 1991, composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Unione Sovietica ed è stata posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Unione Sovietica.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Coppa del Mondo

World Top Four

Goodwill Games

 
Pallavolo